63609 Francoisecolas è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2001, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a  e da un'eccentricità di 0,1095331, inclinata di 2,04384° rispetto all'eclittica.

L'asteroide è dedicato all'astronomo amatoriale francese Francoise Colas.

Note

Collegamenti esterni 

Francoisecolas
Corpi celesti scoperti nel 2001